Баррозу () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Жозе Мануел Баррозу — португальський політик
 Марсіо Баррозу Араужу — бразильський пляжний волейболіст

Португальські прізвища